Rebeca Araújo Alves, mais conhecida como Rebeka Angel (São Paulo, 11 de junho de 1999), é uma atriz, apresentadora e cantora brasileira, uma das apresentadoras mirins do SBT. Rebeka se juntou à Maisa Silva, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara para integrar o grupo de apresentadores infantis do SBT. Apresentou o programa Carrossel Animado durante 2009 até o dia 20 de maio de 2010, quando teve seu desligamento da emissora.

História 
Rebeka e seu pai foram ao Programa Silvio Santos participar de um quadro chamado Pais e Filhos, onde pais respondem perguntas sobre a vida do filho. Silvio Santos se impressionou com a desenvoltura da garota e a convidou para participar de um teste para ingressar no elenco do SBT. Rebeka foi aprovada no teste, e de imediato começou a apresentar o programa Carrossel Animado, nas manhãs de segunda a sexta, ela teve seu figurino inspirado na personagem Punky Brewster e contracenava com um cãozinho robô chamado Biscuit. Nos primeiros meses de 2010, Rebeka também passou a apresentar os programas Sábado Animado e Domingo Animado, para cobrir as folgas de Yudi, Priscilla e Maisa.

Rebeka anteriormente já havia participado dos programas Domingo Legal e Programa do Ratinho.

A mesma lançou um CD em 2007, chamado de Sonho de Criança.

Vida pessoal 
Atualmente, Desde os 17 anos, Rebeka Angel é mãe de um menino chamado Arthur nascido em 07/12/2016.

Carreira

Álbuns de estúdio 
 2007: Sonho de Criança
 2009: Carrossel Animado

Televisão 
 2008 Programa Bom Dia e Cia - comercial Trick Nick
 Programa do Ratinho - Dramatização
 2009 a 2010: Carrossel Animado
 2009: Lendas Urbanas - A Coleção de Bonecas - Sofia protagonista
 2009: Vem Brincar na Onda
 2009 - Apresentou o Teleton 2009 ao vivo durante 2h30min dividiu o palco com a Helen Ganzallori
 2011: Sábado da Alegria"

 Teatro 
 2009: Sonho Mágico: O Musical'' no Teatro Ruthe Escobar como protagonista durante 3 meses todo Sábado e Domingo.
2017 e 2018 Show do Bob Zoom por várias capitais e cidades do Brasil com "Bob Zoom em O Trem de Ferro" fazendo 2 personagens no Espetáculo. A Celebridade nunca saiu da Mídia só se esconde por trás das fantasias.

Ligações externas 
 Site da Rebeka Angel

Apresentadores de televisão do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Atrizes de São Paulo (estado)